

Ушаковка — село, Атяшевський район, Мордовія
 Ушаковка — селище, Темниковський район, Мордовія